Jméno a příjmení Miloslav Valouch má více nositelů:

 Miloslav Valouch (fyzik) – český fyzik, československý politik, poúnorový poslanec za KSČ (1903–1976)
 Miloslav Valouch (matematik) – český matematik a fyzik (1878–1952)